Vidor (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Treviso
Vidor (Texas), plaats in de staat Texas in de Verenigde Staten
King Vidor, een filmregisseur uit de Verenigde Staten